Synjak (ukrainisch Синяк) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 ein Dorf in der Westukraine, Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Synjak (Mukatschewo)
 ein Dorf in der Ostukraine, Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Synjak (Bilopillja)
 ein Dorf in der Zentralukraine, Oblast Kiew, Rajon Wyschhorod, siehe Synjak (Wyschhorod)